Узо — бренди с анисовой вытяжкой, производимый и распространяемый повсеместно в Греции.
 Узо — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороне Луны.

См. также 
 УЗО (значения)